Nieuwe watertoren kan verwijzen naar meerdere watertorens in Nederland:

 Nieuwe watertoren (Almkerk)
 Nieuwe watertoren (Den Helder)
 Nieuwe watertoren (Hilversum)
 Nieuwe watertoren (Nijverdal)
 Nieuwe watertoren (Oostburg)
 Nieuwe watertoren (Oss)
 Nieuwe watertoren (Roermond)
 Nieuwe watertoren (Steenbergen)
 Nieuwe watertoren (Tiel)
 Nieuwe watertoren (Vlaardingen)
 Nieuwe watertoren (Zaltbommel)
 Nieuwe watertoren (Zandvoort)
 Nieuwe watertoren (Zevenbergen)